Ákos, magyar férfiutónév
 Ákos (románul Acâș, németül Fürstendorf), falu Romániában, Szatmár megyében
 Ákos (1968) énekes-előadóművész
hasonló
 Ákos nemzetség

 Ákos Károly ornitológus